

Hegyek
 Monte Croce (Trentino) - 2496 m magas hegy Trentino–Dél-Tirol régióban, Trento autonóm megyében.
 Monte Croce (Lazio) – 1080 m magas hegy Lazio régióban, Róma megyében.

Hágók
 Monte Croce di Comelico-hágó (Kreuzberg-hágó): a Sexteni-Dolomitokban, Dél-Tirol és Veneto határán, a Sexteni-völgy és a Comelico-völgy között.
 Monte Croce Carnico-hágó (Plöcken-hágó): a Karni Alpokban, az osztrák Kelet-Tirol és az olasz Friuli–Venezia Giulia régió határán, a Gail-völgy és Timau között.